Ignacio Ramírez kan syfta på:

Ignacio Ramírez – mexikansk författare och politiker, född 1818.
Presa Ignacio Ramírez – sjö i Mexiko.
Ignacio Ramírez, Veracruz – en ort.
Ignacio Ramírez (fotbollsspelare) – uruguayansk fotbollsspelare, född 1997